Daniszewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Daniszewo, village du powiat d'Ostrołęka
 Daniszewo, village du powiat de Płock